USS Plymouth puede referirse a los siguientes buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos: 

, balandra de guerra que participó de la expedición enviada a Japón bajo el mando del comodoro Matthew Calbraith Perry.
, balandra de guerra asignada bajo el nombre de Kenosha, sirvió poco después de la Guerra de Secesión.
, vapor de transporte a hélice, que efectuó tareas logísticas durante la Primera Guerra Mundial.
, cañonera hundida durante la Segunda Guerra Mundial.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos